Пьерсон () — французская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1972) — французский спортивный стрелок, чемпион мира по стрельбе из пистолета с 25 м в командном разряде (2018).
  (1940—2021) — французский авиаконструктор, генеральный директор Airbus (1985—1998).
  (1692—1765) — французский религиозный деятель и архитектор, ряд работ которого признаны историческими памятниками.
  (1822—1913) — французский фотограф-портретист, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен».

См. также